Op het toernooi van Wimbledon in 1987 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 24 juni tot en met 5 juli 1987.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigers Kathy Jordan en Ken Flach bereikten de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door hun landgenoten Patty Fendick en Andy Kohlberg.

Het ongeplaatste Britse duo Jo Durie en Jeremy Bates won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Australische koppel Nicole Provis en Darren Cahill in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast dubbelspeltitels met andere partners.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlanders speelden mee:
 Nicole Jagerman speelde samen met de Amerikaan Brett Buffington – zij bereikten de derde ronde.
 Michiel Schapers en de Amerikaanse Ann Henricksson strandden al in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.4)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1987